Флаг муниципального образования Бураковское сельское поселение Кореновского района Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 4 мая 2007 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 3375.

Описание 
«Полотнище красного цвета с соотношением сторон 2:3, несущее посередине белую полосу в 1/3 ширины полотнища и бело-желто-зелёное изображение ромашкового венка, частично скрытого белой полосой».

Обоснование символики 
Бураковское сельское поселение состоит из одноимённого хутора, расположенного в красивейшем месте степной зоны, что символически отражено красным цветом полотнища.

Красный цвет также символизирует мужество, труд, праздник.

Белая вертикальная полоса полотнища аллегорически указывает на реку Бейсужек, которая протекает через поселение.

Белый цвет (серебро) символизирует мудрость, совершенство, чистоту, веру, мир.

Красота степей также аллегорически отражена венком из цветов ромашек. Цветы ромашки символизируют радость, красоту, любовь, возрождение.

Цветы ромашек, сплетённые в венок, символизируют единение, неразрывность хозяйств поселения, благополучие.

Примечания 

Флора в геральдике